Niemcy:
 Nordholz – dzielnica miasta Bückeburg
 Nordholz – dzielnica gminy Wurster Nordseeküste w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven